Соломатіна — жіноча форма російського прізвища .

Відомі носії 
 Вікторія Платова (справж. Соломатіна Вікторія Євгенівна) (. 1965) — російська письменниця, автор гостросюжетних романів.
 Соломатіна Зінаїда Федорівна (1921—1974) — радянський льотчик, Герой Соціалістичної Праці.
 Соломатіна Катерина Андріївна (. 1980) — російська актриса.
 Соломатіна Людмила Сергіївна (. 1981) — російська біатлоністка.
 Соломатіна Тетяна Василівна (. 1956) — лікар, депутат Державної думи від Томської області.
 Соломатіна Тетяна Юріївна (. 1971) — російська письменниця, автор художньої «медичної» прози.